Oleksandr Volodymirovitsj Sjovkovskyj (Oekraïens: Олександр Володимирович Шовковський) (Kiev, 2 januari 1975) is een Oekraïens voormalig profvoetballer die als doelman speelde. Hij speelde zijn hele loopbaan voor FC Dynamo Kiev. In 1994 debuteerde hij in het Oekraïens voetbalelftal waarvoor hij tot 2012 in totaal 92 interlands speelde.

Clubcarrière
Sjovkovskyj stond zijn hele loopbaan onder contract bij FC Dynamo Kiev en speelde enkel kort op huurbasis voor CSK ZSU Kiev (1993). Hij werd met Dynamo Kiev van 1993 tot en met 2001 acht keer achter elkaar Oekraïens landskampioen en opnieuw in seizoen 2002-'03, 2003-'04, 2006-'07, 2008-'09, 2014-'15 en 2015-'16. Hij won met de club de Oekraïense voetbalbeker in 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014 en 2015 en de Supercup in 2004, 2006, 2007, 2009, 2011 en 2016. Internationaal haalde hij met Kiev de halve finale van de UEFA Champions League 1998/99 en die van de UEFA Cup 2008/09. Ook won hij de GOS-beker in 1996, 1997, 1998 en 2002. Eind december 2016 beëindigde Sjovkovskyj zijn carrière.

Interlandcarrière
Hij debuteerde op 17 mei 2002 voor het Oekraïens voetbalelftal in een vriendschappelijke thuiswedstrijd tegen Joegoslavië als invaller voor Andrij Nesmatsjny. Sjovkovskyj speelde tot in 2012 in totaal 92 interlands en maakte deel uit van de Oekraïense selectie op het wereldkampioenschap voetbal 2006.

Statistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van het Oekraïense voetbalelftal

Oekraïens voetballer